Stegophorella är ett släkte av svampar. Stegophorella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Stegophorella